Casa Museu José Régio (Portalegre)
Casa Museu José Régio (Vila do Conde)

Desambiguações de construções